Nuevo Israel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Israel, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 Nuevo Israel, Jalisco, Tonalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar